Константин Владимирович Куликов () — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник нижнекамского «Нефтехимика». Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Константин Владимирович Куликов родился 22 февраля 1988 года в городе Нижнекамске Нижнекамского района Татарской АССР, ныне Республика Татарстан.

Константин является воспитанником нижнекамского хоккея. Свою первую игру он провёл за нижнекамский ХК Нефтехимик-2 где за сезон провёл 66 игр. На следующий год главная команда города ХК Нефтехимик заинтересовалась в перспективном хоккеисте и включала его в состав команды, за первый сезон Константин провёл за команду 53 игры и плюс 3 игры в плей-офф, за что и получил вызов в молодёжную сборную страны где выступал на Суперсерии 2007 против Канады и провёл 8 матчей в сборной. В следующем сезоне 32 игры за нижнекамцев и ВХЛ где выступал за лениногорский ХК Нефтяник. В 2009 году стал игроком ХК «Зауралье» (Курган). На протяжении трёх сезонов Константин защищал цвета курганской дружины, проведя за неё 187 матчей и набрав 92 (53+39) очка. В сезоне 2012/13 нападающий стал лучшим снайпером команды, набрав 19 (13+6) очков в 38 матчах. 22 мая 2013 года перешёл в ХК Молот-Прикамье (Пермь).

С 2018 года является игроком казахстанского клуба «Бейбарыс».

Статистика

Клубная карьера 
И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; Ш = Штрафные минуты; +/- = Плюс/минус; ГБ = Голы в большинстве; ГМ = Голы в меньшинстве ; ГП = Победные голы; М = Место команды в таблице''

Награды и звания 
Мастер спорта России международного класса, 30 декабря 2010 года

Примечания

Ссылки 
 Статистика Константина Куликова
 

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Бейбарыс»
Игроки ХК «Арлан»
Игроки ХК «Дунэря»